ZHO steht für:
 Flughafen Houston (British Columbia) (IATA-Code), Flughafen von Houston (British Columbia), British Columbia
 Zentralhandelsgesellschaft Ost für landwirtschaftlichen Absatz und Bedarf, Monopolgesellschaft für den landwirtschaftlichen Einkauf und Absatz in den von deutschen Truppen besetzten Gebieten der Sowjetunion während des Zweiten Weltkrieges.

Zho bezeichnet:
 Dzo, Jak-Hausrind-Kreuzung
 Zā', Buchstabe im Jawi-Alphabet

zho steht für:
 Chinesische Sprachen (ISO-639-2T-Code)

Abkürzung